Скотт Уостни (, род. 1970) — новозеландский шахматист, мастер ФИДЕ (2001).

Победитель чемпионатов Новой Зеландии 2000 / 01 (занял 2-е место вслед за игравшим вне конкурса К. Депаскуале), 2013 и 2017 гг. Победитель чемпионата острова Южный 2001 г.

В составе сборной Новой Зеландии участник пяти шахматных олимпиад (1996, 1998, 2000, 2002, 2016 гг.).

Участник чемпионата Океании 2001 г., в ходе турнира выполнил норму мастера ФИДЕ.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии С. Уостни в базе Chessgames
 Личная карточка С. Уостни на сайте 365Chess

Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам